Улица Шишкова — название улиц в различных населённых пунктах Российской Федерации и зарубежья. Часть из них названы в честь русского писателя В. Я. Шишкова

Россия 
 Улица Шишкова — улица в Астрахани.
 Улица Шишкова — улица в Бийске.
 Улица Шишкова — улица в Воронеже.
 Улица Шишкова — в Куйбышеве, Новосибирская область, Россия
 Улица Вячеслава Шишкова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Вячеслава Шишкова — улица в Пушкине (Санкт-Петербург).
 Улица Шишкова — улица в Рязани.
 Улица Шишкова — улица в Томске.
 Улица Шишкова — улица в Тюмени.

Украина 
 Улица Шишкова — улица в Донецке.

Улицы, названные в честь писателей